Painkiller е трети студиен албум на швейцарската хардрок група Krokus. Записан е за шест дни в Оксфорд, Англия. Албумът е издаван и с името Pay It in Metal в различни страни, като са направени и пет различни обложки.

Състав 
 Томи Кийфър – вокали и китара
 Фернандо фон Арб – китара, бас
 Крис фон Рор – вокали, перкусии
 Йург Наегели – бас, клавиши
 Фреди Стийди – барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 1978 година